Hongkongs voetbalelftal (mannen)
 Hongkongs voetbalelftal (vrouwen)